Atotonilquillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ex-Hacienda de Atotonilquillo, ort, Guanajuato, Manuel Doblado, 
 Atotonilquillo, Chapala, ort, Jalisco, 
 Atotonilquillo, Tepatitlán de Morelos, ort, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar